Суперкубок Франції з футболу 2000 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2000 року між чемпіоном Франції Монако та володарем кубка Франції Нантом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000
Франція
2000 у французькому спорті